Шараи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шараи — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Шараи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Шараи — деревня в Молодечненскиом районе Минской области.

См. также

 Шарай